Název Lužný potok má více vodních toků:

 Lužný potok (přítok Černé) – pravostranný přítok Černé v okresech České Budějovice a Český Krumlov
 Lužný potok (přítok Lomnice) – levostranný přítok Lomnice v okrese Karlovy Vary
 Lužný potok (přítok Třebovického potoka) – pravostranný přítok Třebovického potoka (povodí Polečnice) v okrese Český Krumlov

Související články 
 Lužní potok